FNM peut désigner :
 Fábrica Nacional de Motores, une société brésilienne
 Ferrovie Nord Milano, une société italienne
 la fondation nationale des musées  du Maroc